Pedro de Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein,30 de abril de 1922 - Bienebek, 30 de septiembre de 1980) fue el duque de Schleswig-Holstein y Jefe de la Casa de Glücksburg.

Primeros años de vida
Pedro fue el tercero de los hijos del duque Guillermo Federico de Schleswig-Holstein y su esposa, la princesa María Melita de Hohenlohe-Langenburg. A través de su madre, Pedro era tataranieto de la reina Victoria del Reino Unido.

Tras la muerte de sus hermanos mayores (Guillermo en la infancia en 1926, y Juan en 1944 a causa de las heridas recibidas en la batalla en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial) se convirtió en el heredero de su padre.

En 1965, tras la muerte de su padre, heredó el título de duque de Schleswig-Holstein y se convirtió en jefe de la Casa de Glücksburg.

Matrimonio y descendencia 
Pedro se casó con la princesa María Alix de Schaumburg-Lippe, hija del príncipe Esteban de Schaumburg-Lippe y su esposa la duquesa Ingeborg de Oldemburgo, el 9 de octubre de 1947 en el Castillo de Glücksburg. Pedro y María Alix tuvieron cuatro hijos:

 Su Alteza la princesa María de Schleswig-Holstein (n. el 5 de septiembre de 1948). Contrajo matrimonio con Wilfredo, Barón von Plotho el 23 de mayo de 1975. Fruto de su matrimonio nacieron dos hijos:
 Christopher barón von Plotho (1976), casado con Anahita Varzi, y tienen un hijo:
 Antonio von Plotho (2013)
 Irina baronesa von Plotho (1978), casada en 2016 con Julio von Bethmann-Hollweg, y tienen un hijo:
Nicolás von Bethmann-Hollweg (2017)
 Su Alteza el Duque Cristóbal de Schleswig-Holstein (n. el 22 de agosto de 1949), sucedió a su padre como Jefe de la Casa Ducal, casado con la princesa Isabel de Lippe-Weissenfeld en 1981, con descendencia.
 Su Alteza el príncipe Alejandro de Schleswig-Holstein (n. el 9 de julio de 1953), casado en 1994 con Bárbara Fertsch (1961-2009), consultora empresarial, tuvieron dos hijos:
Elena de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1995)
Julián Nicolás de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1997)
 Su Alteza la princesa Ingeborg de Schleswig-Holstein (n. el 9 de julio de 1956), artista creativa, casada con el empresario Nicolás Broschek el 1 de junio de 1991, tienen un hijo:
Alexis Broschek (1995).

Muerte 
Pedro murió prematuramente de un infarto de miocardio en su finca de Bienebek an der Schlei, en el municipio de Thumby. Su funeral tiene lugar el 7 de octubre de 1980 en la catedral de Schleswig. Su viuda lo sobrevivío más de 40 años, hasta su muerte en 2021.

Títulos y tratamiento 
 30 de abril de 1922 - 10 de agosto de 1944: Su Alteza El príncipe Pedro de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 10 de agosto de 1944 - 10 de febrero de 1965: Su Alteza El príncipe heredero de Schleswig-Holstein.
 10 de febrero de 1965 - 30 de septiembre de 1980: Su Alteza El Duque de Schleswig-Holstein.

Ancestros

Fuentes 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Personas de Schleswig